

Girone G

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa alla Poule Scudetto e promossa in Serie C2 1998-1999.
      Retrocessa in Eccellenza 1998-1999.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Spareggio in caso di pari punti in zona promozione e/o retrocessione.

Note:
La Boys Caivanese ha scontato 5 punti di penalizzazione.
La Casertana ha scontato 2 punti di penalizzazione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone H

Squadre partecipanti

Classifica finale 

Legenda:
      Ammessa alla Poule Scudetto e promossa in Serie C2 1998-1999.
      Retrocessa in Eccellenza 1998-1999.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Spareggio in caso di pari punti in zona promozione e/o retrocessione.

Risultati

Tabellone

Calendario

Girone I 
Il Silana è una rappresentativa della città di San Giovanni in Fiore.

Squadre partecipanti

Classifica finale

Legenda:
      Ammessa alla Poule Scudetto e promossa in Serie C2 1998-1999.
      Retrocessa in Eccellenza 1998-1999.

Regolamento:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.
Spareggio in caso di pari punti in zona promozione e/o retrocessione.

Note:
Il Caltagirone ha scontato un punto di penalizzazione.

Il Rende è stato poi ripescato nel Campionato Nazionale Dilettanti 1998-1999.

Risultati

Tabellone

Calendario

Note

Voci correlate 
 Campionato Nazionale Dilettanti 1997-1998
 Campionato Nazionale Dilettanti 1997-1998 (gironi A-B-C)
 Campionato Nazionale Dilettanti 1997-1998 (gironi D-E-F)
 Coppa Italia Dilettanti 1997-1998

Collegamenti esterni 
 
 
 

Calcio nel 1997
Calcio nel 1998
1997